Звёздный городо́к (официальное название; согласно нормам русского языка — Звёздный Городо́к, ранее — закрытый военный городок № 1, Щёлково-14, пос. Звёздный) — посёлок городского типа (рабочий посёлок) (ранее военный городок), образующий закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), городской округ, расположенный в 25 км к северо-востоку от Москвы, окружённый со всех сторон территорией городского округа Щёлково.

Официальное наименование административно-территориального образования — закрытое административно-территориальное образование — Звёздный городок Московской области. Официальное наименование муниципального образования — закрытое административно-территориальное образование городской округ Звёздный городок Московской области.

Находится вблизи платформы Циолковская на железной дороге Мытищи — Фрязево. Население посёлка —  чел. ().

Географические данные 
Муниципальное образование граничит с территорией городского округа Щёлково Московской области на юге и на западе и городского округа Лосино-Петровский на севере и востоке.

История 
11 января 1960 года Директивой Главкома Военно-воздушных сил (ВВС) ВС Союза ССР было положено начало созданию первого Центра подготовки космонавтов (ЦПК ВВС). Уже 7 мая Главкомом было утверждено Положение о ЦПК ВВС как самостоятельной части, входящей в состав ВВС по боевой подготовке через начальника службы авиационной медицины ВВС. Научное руководство работой Центра осуществлял Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины ВВС.

В 1969 году ЦПК ВВС был преобразован в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, а в 1995 году здесь создан Государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Звёздный городок делится на две части: центр подготовки и жилой посёлок. В советское время Звёздный (до конца 1960-х годов — Зелёный) городок был засекречен и изолирован. На картах и указателях он не значился, въезд был только по пропускам. Из Москвы до него можно было добраться от метро Щёлковская на автобусе, которого до конца 1980-х не было в официальных списках маршрутов. Позднее автобусу был присвоен № 380.

После смерти Л. И. Брежнева недолго носил его имя (назывался Звёздный городок имени Л. И. Брежнева).

Население

ЗАТО 
В 2009 году, в связи с передачей Центра подготовки космонавтов от Министерства обороны России в ведение Роскосмоса, на основе городка было создано закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в соответствии с указом президента России Д. А. Медведева № 68 от 19 января 2009. Все ЗАТО имеют статус городского округа и не входят в состав муниципальных районов. Границы городского округа Звёздный городок определены указом Президента, данная территория была выведена из состава Щёлковского района и городского поселения Щёлково.

Площадь городского округа составляет 317,8 га, население 5317 человек.

До момента формирования собственных органов власти городского округа полномочия по решению вопросов местного значения осуществляли органы самоуправления городского поселения Щёлково и Щёлковского муниципального района.

На первых выборах, состоявшихся 28 июня 2009 года Главой городского округа избран Николай Николаевич Рыбкин, избраны 10 депутатов местного Совета. Избранный глава городского округа был за 3 дня до выборов арестован по обвинению в контрабанде, но получил на выборах 82,61 % голосов избирателей. Басманный суд Москвы неоднократно продлевал его пребывание под стражей, однако 2 августа 2010 Верховный Суд РФ принял решение освободить Николая Рыбкина из-под стражи. Сразу же после своего освобождения 5 августа Николай Николаевич приступил к исполнению обязанностей главы городского округа, а 19 августа 2010 года прошла торжественная инаугурация первого мэра Звёздного городка, в ходе которой Н. Н. Рыбкину вручили удостоверение главы городского округа Звёздный городок Московской области. В феврале 2012 года уголовное дело было закрыто в связи с отменой статьи 188 УК РФ (контрабанда) в декабре 2011 г.

8 сентября 2013 года главой Звёздного городка избран Токарев Валерий Иванович, получив 67,9 % голосов.

Местное самоуправление 
Органами местного самоуправления городского округа являются:
 Совет депутатов городского округа — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 10 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
 Глава городского округа, который избирается гражданами городского округа на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Глава городского округа является также председателем Совета депутатов.
 Администрация городского округа — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Руководитель администрации определяется по конкурсу Советом депутатов.
 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа — комиссия, являющаяся контрольным органом местного самоуправления городского округа.

Главой городского округа — председателем Совета Депутатов является Баришевский Евгений Васильевич. Руководитель администрации — Щипанов Александр Фёдорович.

23 октября 2015 года Щипанов А. Ф. был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции, и вскоре арестован в качестве подозреваемого до 23 декабря 2015 г.

Русская православная церковь 
Церковь Преображения Господня. Крупная деревянная церковь, возведённая в 2008—2010 годах. Освящена патриархом Кириллом 28 ноября 2010 года.

Достопримечательности 
В Звёздном городке находится Центр подготовки космонавтов, официальное название которого — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина»). Начиная с 1960-х годов здесь готовили всех советских, российских, а также некоторых иностранных космонавтов к полётам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах, а также на Международной космической станции. Также тут находится музей космонавтики Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Города-побратимы 
 Словенске-Конице, Словения, (2016)
 Нарьян-Мар, Россия, (2017)

См. также 
 Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
 Чкаловский (аэропорт)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт городского округа Звёздный городок
 Форум жителей городского округа Звёздный городок
 

 
Пилотируемый космический полёт
Военные городки России
Населённые пункты Московской области
Посёлки городского типа областного подчинения Московской области
Появились в 1960 году в России
1960 год в Московской области